

Латиниця

M 
 M — літера латинської абетки.
 М — число 1000 в римській системі цифр.
 M — позначення метіоніна.
 M-фаза, фаза клітинного циклу за яку відбувається поділ клітини

m 
m — позначення метра.
m — губно-губний носовий приголосний звук.

Кирилиця

М 
М — літера кирилиці.

м 
м — позначення метра у кириличній літературі.